Безіменна — річка  в Україні, у Могилів-Подільському  районі  Вінницької області. Ліва притока  Дністра (басейн  Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 5 км. Впадає у Дністер за 609 км. від гирла. Площа басейну - 10,8 км².

Розташування 
Бере  початок на південному заході від Оленівки. Тече переважно на південний схід через Суботівку і впадає  у річку Дністер.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 36 с. (Таблиця 3.) 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Могилів-Подільського району
Річки України без назви